

Спрінг-Веллі — місто, штат Іллінойс
 Спрінг-Веллі — місто, штат Кентуккі
 Спрінг-Веллі — місто, штат Міннесота
 Спрінг-Веллі — місто, штат Вісконсин
 Спрінг-Веллі — селище, штат Нью-Йорк
 Спрінг-Веллі — селище, штат Огайо
 Спрінг-Веллі — селище, штат Вісконсин
 Спрінг-Веллі — переписна місцевість, штат Аризона
 Спрінг-Веллі — переписна місцевість в окрузі Лейк, штат Каліфорнія
 Спрінг-Веллі — переписна місцевість в окрузі Сан-Дієго, штат Каліфорнія
 Спрінг-Веллі — переписна місцевість, штат Невада